„Andrea Provana” („Provana”) – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Andrea Provana” – okręt podwodny typu Barbarigo z okresu I wojny światowej i okresu międzywojennego
 „Provana” – okręt podwodny typu Marcello z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów